El término Shore hace referencia a:

Geografía 
 Jersey (Nueva Jersey), la parte costera de Nueva Jersey, en Estados Unidos.
 Jersey Shore, borough del condado de Lycoming en Pensilvania, Estados Unidos.
 Geordie (Newcastle upon Tyne), una ciudad y distrito metropolitano de Tyne y Wear, en la región Nordeste de Inglaterra (Reino Unido).
 Gandía, ciudad de la Comunidad Valenciana.
 Warsaw (Varsovia), ciudad más grande de Polonia, y la capital del país desde el año 1596.
 Acapulco (Acapulco de Juárez), ciudad y puerto mexicano ubicado en el estado de Guerrero
 Floribama (Florida y Alabama), Florida y Alabama  son dos estados de Estados Unidos de América.
Rio (Río de Janeiro), es una ciudad, municipio brasileño y capital del estado homónimo, ubicada en el sureste del país.

Diccionario 
 Shore, palabra del dialecto inglés que en español significa costa o ribera.

Programas de televisión 
Franquicia Shore de MTV.
 Jersey Shore, se estrenó en MTV el 3 de diciembre de 2009 en Estados Unidos.
 Geordie Shore, transmitido por MTV del Reino Unido desde el 24 de mayo de 2011
 Gandía Shore es un programa español que se transmitía por la cadena MTV España desde el 14 de octubre de 2012
 Warsaw Shore, se estrenó el 10 de noviembre de 2013, se transmite por la cadena de cadena MTV Polonia
 Acapulco Shore, se estrenó el 27 de septiembre de 2014 es de origen mexicano, parte de la franquicia Shore de MTV Latinoamérica.
 Super Shore, se estrenó el 2 de febrero de 2016, se transmite por la cadena MTV España y MTV Latinoamérica.
 Floribama Shore es transmitido por MTV  desde el 27 de noviembre de 2017 en Estados Unidos.
 Jersey Shore: Family Vacation, se estrenó el 5 de abril de 2018, transmitido por MTV.
Río Shore, será la próxima entrega de la franquicia transmitido por MTV Brasil y Paramount+ a partir de septiembre de 2021.